– japoński skoczek narciarski i trener, reprezentant klubu Mizuno, czterokrotny medalista mistrzostw świata.

Przebieg kariery 
Pierwszy w karierze skok oddał w 1983. W Pucharze Świata zadebiutował 22 stycznia 1994 w Sapporo, gdzie zajął 40. miejsce. Pierwsze punkty PŚ zdobył 7 grudnia 1996 roku na skoczni Rukatunturi w Ruce, gdzie zajął 15. miejsce. 8 dni później w Harrachovie zajął miejsce 27. 29 grudnia 1996 podczas pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni 1996/1997 w Oberstdorfie zajął 11. miejsce. 18 stycznia 1997 w Sapporo był 15. 8 grudnia 1997 pierwszy raz w karierze zajął miejsce w czołowej dziesiątce zawodów, podczas konkursu w Villach na skoczni K-90. 5 lutego 1998 w Sapporo był dziewiąty. 20 grudnia 1998 w Harrachovie uzyskał szóste miejsce, a 10 dni później na skoczni w Oberstdorfie był 7.

3 stycznia 1999 na skoczni Bergisel w Innsbrucku pierwszy raz w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata, zajmując trzecie miejsce, przegrywając jedynie z Noriakim Kasaim i Janne Ahonenem. 6 stycznia 1999 w Bischofshofen ponownie zajął 3. miejsce, przegrywając z Andreasem Widhölzlem i Janne Ahonenem. Dzięki temu zakończył Turniej Czterech Skoczni na trzeciej pozycji. 10 stycznia 1999 w Engelbergu zajął siódme miejsce, a tydzień później na Wielkiej Krokwi był 5. 23 stycznia 1999 w Sapporo zajął drugie miejsce za Martinem Schmittem. Dzień później zajął trzecie miejsce. 21 lutego 1999 na mistrzostwach świata w Ramsau zdobył brązowy medal na skoczni dużej. Pięć dni później na skoczni normalnej zdobył srebro, przegrywając jedynie z Kazuyoshim Funakim. 4 marca 1999 w Kuopio zajął 6. miejsce. 9 marca 1999 na skoczni dużej w Trondheim był czwarty. Dwa dni później w Falun zajął drugą lokatę. 20 marca 1999 na Velikance w Planicy pierwszy i jedyny raz w karierze wygrał zawody Pucharu Świata, a dzień później był drugi za Noriakim Kasaim. Dzięki temu zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ.

W sezonie 1999/2000 dziesięć razy znalazł się w pierwszej dziesiątce zawodów Pucharu Świata. Cztery razy zajął miejsce piąte. Pierwszy raz 5 grudnia 1999 na skoczni w Predazzo. Drugi raz na Wielkiej Krokwi 19 grudnia 1999. Trzeci raz 3 stycznia 2000 na skoczni Bergisel, a czwarty raz 6 lutego 2000 na skoczni w Willingen. Poza tym 14 lutego 2000 zajął 10. miejsce na mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Vikersund. 2 lutego 2001 w Willingen zajął trzecie miejsce, a dzień później czwarte. 23 stycznia 2003 w Hakubie zajął trzecie miejsce. 9 lutego 2003 w Willingen zajął 2. miejsce za Noriakim Kasaim. W poprzednim konkursie na tej samej skoczni za swój skok otrzymał najwyższą możliwą notę za styl (5 ocen po 20 punktów). 23 marca 2002 roku w Planicy był trzeci (w drugiej serii tego konkursu ustanowił swój rekord życiowy 213,5 m). W 2006 roku zakończył karierę zawodniczą i został trenerem skoków narciarskich.

Skakał na nartach firmy Fischer, miał wiązania Win Air i buty Jalas.

Od sezonu 2018/2019 trener reprezentacji Japonii w skokach narciarskich.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 2002  Salt Lake City/Park City – 24. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 2002  Salt Lake City/Park City – 5. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1999  Ramsau – brązowy medal (K-120), srebrny medal (K-90)
 2001  Lahti – 14. miejsce (K-116), 21. miejsce (K-90) 
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 5. miejsce (K-120), 4. miejsce (K-95)
 2005  Oberstdorf – 25. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 1999  Ramsau – srebrny medal
 2001  Lahti – 4. miejsce (K-116), 4. miejsce (K-90)
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – srebrny medal
 2005  Oberstdorf – 10. miejsce (K-120)

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1998  Oberstdorf – 20. miejsce
 2000  Vikersund – 10. miejsce
 2002  Harrachov – 45. miejsce
 2004  Planica – 26. miejsce
 Drużynowo
 2004  Planica – 5. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1996/1997: 40.
 sezon 1997/1998: 36.
 sezon 1998/1999: 5.
 sezon 1999/2000: 10.
 sezon 2000/2001: 16.
 sezon 2001/2002: 18.
 sezon 2002/2003: 11.
 sezon 2003/2004: 31.
 sezon 2004/2005: 35.
 sezon 2005/2006: 60.

Zwycięstwa w konkursach 
  Planica – 20 marca 1999

Miejsca na podium

Miejsca na podium chronologicznie 
  Innsbruck – 3 stycznia 1999 (3. miejsce)
  Bischofshofen – 6 stycznia 1999 (3. miejsce)
  Sapporo – 23 stycznia 1999 (2. miejsce)
  Sapporo – 24 stycznia 1999 (3. miejsce)
  Falun – 11 marca 1999 (2. miejsce)
  Planica – 20 marca 1999 (1. miejsce)
  Planica – 21 marca 1999 (2. miejsce)
  Hakuba – 23 stycznia 2003 (3. miejsce)
  Willingen – 9 lutego 2003 (2. miejsce)
  Planica – 23 marca 2003 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1996/1997 – 53.
 1998/1999 – 3.
 1999/2000 – 7. 
 2000/2001 – 22.
 2001/2002 – 16.
 2002/2003 – 11.
 2003/2004 – 39.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1998 – 44.
 1999 – 6.
 2000 – 28.
 2001 – 31.
 2002 – 27.
 2003 – 10.
 2004 – 19.
 2005 – 49.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 12.
 1998 – 14.
 1999 – 8.
 2000 – 3.
 2001 – 25.
 2002 – 16.
 2003 – 39.
 2004 – 12.
 2005 – 74.

Zwycięstwa w konkursach 
  Courchevel – 14 sierpnia 2000
  Sapporo – 2 września 2000

Miejsca na podium chronologicznie 
  Hinterzarten – 24 sierpnia 1997 (3. miejsce) 
  Villach – 12 sierpnia 2000 (3. miejsce)
  Courchevel – 14 sierpnia 2000 (1. miejsce)
  Sapporo – 2 września 2000 (1. miejsce)
  Innsbruck – 12 sierpnia 2004 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Kariera trenerska 
Hideharu Miyahira po zakończeniu kariery sportowej rozpoczął karierę trenerską. W 2018 roku został trenerem reprezentacji Japonii. Pod jego wodzą największe sukcesy w sezonie 2018/2019 odnosił Ryōyū Kobayashi: zdobycie Pucharu Świata, Pucharu Świata w lotach narciarskich, triumf w Turnieju Czterech Skoczni, Willingen Five, Raw Air, Planica 7, a także drużynowo reprezentacja Japonii: brązowy medal w konkursie drużynowym mistrzostw świata 2019 w austriackim Seefeld oraz zajęcie 3. miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów.

Pod jego wodzą Ryōyū Kobayashi w sezonie 2019/2020 triumfował w Titisee-Neustadt Five oraz zajął 3. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata oraz Raw Air. Natomiast w sezonie 2020/2021 zajął 2. miejsce w klasyfikacji generalnej w Planica 7 oraz Pucharu Świata w lotach narciarskich.

Sukcesy podopiecznych Miyahiry w Japonii w od 2018 roku (chronologicznie)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Japońscy skoczkowie narciarscy
Japońscy olimpijczycy
Japońscy trenerzy skoków narciarskich
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1999
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2003
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Ludzie urodzeni w Otaru
Urodzeni w 1973